Daniel:
 «» — песня Элтона Джона (1973)
 «Daniel» — песня британской исполнительницы Bat for Lashes (альбом Two Suns, 2009).
  — британская сеть универсальных магазинов, «поставщик двора Её Величества».
 Jack Daniel’s — марка тенессийского виски, основанная Джеком Дэниелом в 1866 году в США.
 Daniel (певец)
 См. также